Tarnawski ist der Familienname folgender Personen:

 Leonard Tarnawski (1845–1930), polnischer Jurist und Politiker
 Theodor Tarnawski (1859–1914), rumänischer orthodoxer Priester, Professor in Czernowitz